Cinema
 Teen Wolf — comédia (1985) com Michael J. Fox
 Teen Wolf Too — filme de 1987, sequencia do filme anterior

Televisão
 Teen Wolf (telessérie de 1986) — animada, baseada no filme de 1985
 Teen Wolf (telessérie de 2011) — vagamente baseada no filme de 1985